Склад збірної України на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Олег Блохін 

Докладніше…Україна
С 2006